Energylandia je největší zábavný park v Polsku s rozlohou 70 hektarů. Nacházející se v Zátoru ve Malopolské vojvodství. Park byl otevřen 14. července 2014.

Areál je rozdělen do šesti tematických zón, ve kterých se nachází asi 120 atrakcí, včetně horských drah, četných kolotočů a extrémních zařízení. Dále se tam nachází několik restaurací, barů, obchodů se suvenýry, koncertních místností, hotel a kemp.

V roce 2016 byl postaven také aquapark Energylandia Water Park.

Nehody 
 16. srpna 2018 byl 37letý zaměstnanec zasažen a zabit vlakem na horské dráze. Když byl zasažen, pokoušel se získat telefon hostů.

 13. června 2019 byli tři lidé zraněni, když do budovy restaurace poblíž bazénu udeřil blesk.

Galerie horských drah

Galerie dalších atrakcí

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

 oficiální web

Zator
Zábavní parky v Malopolském vojvodství
Aquaparky v Malopolském vojvodství
Hotely v Polsku
Postaveno v Polsku 2014